Дополнительное образование — совокупность форм образования, получаемого в дополнение к основному в целях получения новых или развития существующих компетенций учащегося.

 Дополнительное образование детей — образование, получаемое детьми параллельно с общим (школьным).
 Дополнительное профессиональное образование — различные формы профессионального образования, получаемого дополнительно к начальному, среднему или высшему.